Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mark Cox che ha battuto in finale Manuel Orantes 4-6, 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (semifinali)

 Björn Borg (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1976